Museo delle culture – museo di Città del Messico
 Museo delle culture – museo di Lugano
 Museo delle culture – museo di Milano